Skäfttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skäfttjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9,97 ha)
Skäfttjärnen (Envikens socken, Dalarna, 675415-149935), sjö i Falu kommun,  (5,09 ha)
Skäfttjärnen (Envikens socken, Dalarna, 676039-150325), sjö i Falu kommun,  (9,61 ha)
Skäfttjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Skäfttjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Se även
Skäftestjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn